Goetheblick ist der Name folgender Erhebungen in Deutschland:

 Goetheblick (Darsberg), Aussichtspunkt in der Nähe des Ortes Darsberg zu Neckarsteinach im Kreis Bergstraße in Hessen
 Goetheblick (Johannisberg), Aussichtspunkt in der Nähe des Johannisberger Schlosses im Rheingau nahe Bingen
 Goetheblick (Aschersleben), Berg in der Nähe von Aschersleben im  Harz, ursprünglich Nary-Berg bzw. Bestehornhöhe genannt

Ferner:
 Goetheblick, eine Fehlsichtigkeit, siehe Anisometropie #Monovision